Ahorner ist der Familienname folgender Personen:

 Joseph Georg Ahorner von Ahornrain (1764–1839), deutscher Arzt
 Karl Ahorner (1889–1949), österreichischer Politiker (NSDAP)
 Ludwig Ahorner (1930–2007), deutscher Geowissenschaftler
 Peter Ahorner (* 1957), österreichischer Lyriker, Liedtexter, Librettist, Rezitator, Übersetzer und Sachbuchautor